Špitálská ulice může znamenat:

název ulice v Česku
 Špitálská ulice v Praze-Vysočanech
 Gymnázium Špitálská 
 Špitálská ulice v městě Hostinné, Hradec Králové, Litomyšl, Příbram, Slavkov u Brna, Tábor
 Špitálská ulice v obci Hošťka

název ulice na Slovensku
 Špitálska (Bratislava)
 …a jinde

Související články 
 Špitálské pole – více významů (též Karlín)
 Špitálské předměstí – čtvrť města Kadaně